Старостина Юлия Валерьевна (род. 30 ноября 1975, Москва) — мастер спорта СССР по фехтованию, поэт-песенник.

Спортивная биография 
Юлия Старостина родилась 30 ноября 1975 года в Москве. После школы поступила в Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта, Молодёжи и Туризма (ГЦОЛИФК). С 1991 года — Мастер спорта СССР по фехтованию. Чемпионка Кубка России в личном зачёте по фехтованию на саблях — 16.01.2000 г. Москва.

Неоднократный победитель и призёр чемпионатов России в личных и командных соревнованиях по фехтованию на саблях и рапирах. Бронзовый призёр Первенства Европы по фехтованию на рапирах — 12.11 1994 г. Краков (Польша). Чемпионка Спартакиады Содружества Независимых Государств в личном зачёте — 9 мая 1995 г. Санкт-Петербург. Победитель Первенства СССР по фехтованию на рапирах — 17 апреля 1991 г. Казань.

Достижения

Первенства СССР и СНГ 
 Первенство СССР по фехтованию на рапирах среди девушек , 17 апреля 1991 г. Казань. (1-е место, личное первенство);
 Первенство СССР по фехтованию на рапирах среди девушек , 26 ноября 1991 г. Смоленск (1-е место, командное первенство);
 Открытое Первенство СНГ по фехтованию на рапирах среди юниоров, 7 марта 1992, г. Владимир (2-е место, личное первенство);
 Спартакиада Содружества Независимых Государств, 9 мая 1995 г. Санкт-Петербург (1-е место, личное первенство);
 Спартакиада Содружества Независимых Государств, 11 мая 1995 г. Санкт-Петербург (2-е место, командное первенство);

Кубки и Чемпионаты РОССИИ 
 Кубок России по фехтованию на рапирах среди женщин «На призы Смоленских партизан», 21-26 октября 1995 г. г. Смоленск. (1-е место, командное первенство);
 Открытый Кубок России по фехтованию на рапирах среди женщин «На призы Смоленских партизан», 28 октября 1996 г. г. Смоленск. (3-е место, личное первенство);
 Первенство России по фехтованию на рапирах среди девушек, 13-18 марта 1995 г. г. Дзержинск. (3-е место, личное первенство);
 Открытый Кубок России по фехтованию на рапирах среди женщин «На призы Смоленских партизан», 22-27 октября 1997 г. г. Смоленск. (2-е место, командное первенство);
 Первенство России по фехтованию на рапирах среди девушек, 20 января 1994 г. г. Смоленск. (3-е место, личное первенство);
 Кубок России по фехтованию на саблях среди женщин, 17.01.1999 г. г. Москва. (1-е место, командное первенство);
 Кубок России по фехтованию на саблях среди женщин, 16.01.2000 г. г. Москва. (1-е место, личное первенство)
 Чемпионат России по фехтованию на саблях среди женщин, 26 мая 2000 г. г. Москва (2-е место, командное первенство);
 Кубок России по фехтованию на саблях среди женщин, 19.01.2001 г. г. Москва. (1-е место, командное первенство);
 Чемпионат России по фехтованию на саблях среди женщин, 17 июня 2001 г. Москва (2-е место, командное первенство);

Международные соревнования 
 Первенство Европы по фехтованию на рапирах, 12.11. 1994 г. Краков, Польша (3-е место, личное первенство);
 Международный турнир по фехтованию на рапирах, 11. 03. 1990 г. Рига (3-е место, командное первенство);
 Международный турнир по фехтованию среди юниоров "Звёзды России"на призы Спорткомитета России, 11- 14. 02. 1995 г. Владимир (1-е место, личное первенство);

Кубки и Чемпионаты Москвы 
 Чемпионат г. Москвы по фехтованию на саблях среди женщин, 12. 08. 1998 г. (2-е место, личное первенство);
 Чемпионат г. Москвы по фехтованию на саблях среди женщин, 3 сентября 1999 г. (2-е место, личное первенство);
 Московские Молодёжные Игры по фехтованию на рапирах среди девушек, 3-8 окт. 1994 г. (1-е место, личное первенство);
 Чемпионат г. Москвы по фехтованию на рапирах среди женщин, 5 мая 1994 г. (2-е место, личное первенство);
 Чемпионат г. Москвы по фехтованию на рапирах среди женщин, 20-25 мая 1995 г. (1-е место, личное первенство);
 Чемпионат г. Москвы по фехтованию на рапирах среди женщин, 14-19 мая 1996 г. (1-е место, личное первенство);
 Кубок г. Москвы по фехтованию на рапирах среди женщин, 1-5 окт. 1996 г. (1-е место, личное первенство);
 Чемпионат г. Москвы по фехтованию на рапирах среди женщин, 19-28 апреля 1997 г. (1-е место, личное первенство).

Творчество 
Писать стихи Юлия Старостина начала с детства, в 1995 году вышел сборник её стихов «В стране подобий». Творческий путь Старостиной, как поэта-песенника, начался в 1998 году с песни «Смелый ветер» (муз. И. Корнилова) в исполнении Аллы Горбачёвой — альбом «Голос». С тех пор Юлия написала немало песен.

Поэтесса Юлия Старостина сотрудничает с композиторами: Екатериной Семёновой, Юлианой Донской, Светланой Кулеминой, Александром Ружицким, Гурамом Грановским, Игорем Корниловым, Александром Дементьевым, Олегом Воляндо, Дмитрием Толстовым, Майком Шевченко, Анатолием Зубковым и другими.

Песни на стихи Юлии Старостиной исполняют: Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, Сергей Пенкин, Лолита, Юлиан, Вахтанг Кикабидзе, Алёна Апина, Стелла Джанни, Екатерина Семёнова, Натали, Наталья Ветлицкая, Елена Воробей, Наталья Сенчукова, Александр Маршал, Ольга Стельмах, Арина и «Размер» project, Светлана Алмазова, Вероника Агапова, Елена Аджей, Вилена, Владимир Винокур и гр. «Девчата», Alex Rouge, Ксения Георгиади, Дмитрий Харатьян, Алла Горбачёва, Татьяна Иванова, Мария Кац, Ирина Круг, гр. Комиссар, Лена Князева, Марина Лях, Юлика, Ласкала, Марина Могилевская, Ника, Ирина Салтыкова, гр. Шан-хай и другие артисты…

Признание

«Шансон года» 
 2005 — «Осеннее кафе», исполняет Ирина Круг
 2018 — «Снег», исполняет Елена Воробей

«Первый Всероссийский Музыкальный Конкурс — Новые песни детства» 
 2009 — «Сладкоежки», исполняют Денис Клявер и Лиза Корнилова

«Книга — Антология современной патриотической и военной песни России» 
 «За глубокими озёрами», исполняет Олег Воляндо
 «Подмосковье», исполняет Олег Сорокин и группа Девчата
 «Живи и славься, Подмосковье!», исполняет Московский областной хор имени А. Д. Кожевникова и Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии
 «Это наша судьба», исполняют Олег Воляндо и Ирина Апексимова
 «Поют ветра», исполняет Олег Воляндо
 «Лететь», исполняет Вероника Агапова

Творчество

Исполнители 
 Ирина Аллегрова — «Всё сначала…»;
 Валерий Леонтьев — «Корабли»;
 Алла Пугачёва — «К счастью на выстрел», «Проснулась»
 Лолита — «Две любви» (дуэт с А. Маршалом); «Когда меня не будет»
 Николай Басков — «Мир вертится», «Любовь это главное»;
 Алёна Апина — «На ночных облаках», «Назови», «Лодочки»;
 Екатерина Семёнова — «От дождя туман», «Кукла», «Зима», «Листья», «Ночь-река», «Извините», «Память», «Зимушка», «Разноцветный пёс», «Ливни», «Белокрылый странник», «Где-то там, за листопадами», «Новогодняя», «Роман», «Зачем», «На моей руке», «Небо», «Станция-любовь», «Там, где сон трава», «Глоток любви», «Снежный океан», «Белые тени», «Есть женщины», «Любовь мою сохрани», «Мой космос», «Ангел снимает кино», «Разлетаемся», «Я стану для тебя воспоминанием», «Отпускаю ангела», «Пересечёмся» и др.;
 Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова (дуэт) — «Замечательно»;
 Наталья Сенчукова — «Нелётная погода», «Все шоколадно», «Сахарная вата», «Прочерки»;
 Ирина Круг — «Осеннее кафе», «Ключики»;
 Сергей Пенкин — «В другую весну», «Танцы в полнолуние», «Ангел», «За пеленой дождя», «Без любви», «Оранжевая луна», «Возьми с собой мою любовь», «Нет и солнца», «Ты мне нужна» и др.;
 Ольга Стельмах — «Двое на ветру», «Ты мой воздух», «Если ты любишь жизнь» (песня о Крыме);
 Натали — «Гости», «Вовочка», «Смешно» «Недоступен», «Территория сердца», «Открываю»;
 Стелла Джанни — «В хрустальном замке», «За кулисами счастья»;
 Вахтанг Кикабидзе — «Две свечи», «Дерево под окнами в саду»;
 Елена Воробей — «Снег», «Замечталась», «Хочу остаться»;
 Вадим Казаченко — «Удержать не смог»;
 Князева Елена — «В городе N», «Круто на футболе»;
 Юлиан — «Душа», «Улетала», «Пробуждение»;
 Никита Джигурда — «Отпускаю ангела»;
 Светлана Алмазова — «Догадайся», «Ночь белым-бела», «Значит завтра»;
 «Ласкала» — «Веселое лето»;
 Марина Могилевская — «Миражи», «Романс», «Дождь»;
 Наталья Ветлицкая — «Ромашка»;
 Владимир Винокур и гр. «Девчата» — «В Новый Год»;
 Группа Кватро — «Вселенная»;
 Группа Комиссар — «Наташка»;
 Ника — «Не уезжай», «Художник-Мишка», «Белое море», «Проверяй потихонечку»;
 Алла Горбачёва — «Смелый ветер»;
 Ксения Георгиади — «Не запретить»;
 Дмитрий Харатьян — «Я вернусь»;
 Группа Республика — «Когда ты даришь любовь»;
 Игорь Корнилов — «Убегай», «Ты такая одна», «Танцы на звёздах», «Отпускаю ангела», «Листопад наших снов» и др.;
 Дмитрий Прянов — «Ангел снимает кино», «Я стану для тебя воспоминанием», «Пересечёмся»;
 Наталья Варлей — «Глоток любви»;
 Шарип Умханов — «Смотри»;
 А также: Арина и «Размер» project, Вероника Агапова, Елена Аджей, Вилена, Alex Rouge, Татьяна Иванова, Мария Кац, Марина Лях, Юлика, Ирина Салтыкова, гр. Шан-хай, гр. Кэтрин-Кэт, гр. Лава, Николай Гориантов, Ирина Влади, Мария Неделкова, Гурам Грановский, Настя Зудова, Владислав Кирюхин, Лилия Месхи, Денис Клявер, Лиза Корнилова и другие артисты…

Видеоклипы 
 Сергей Пенкин — «Танцы в полнолуние»;
 Наталья Сенчукова — «Все шоколадно»;
 Елена Князева — «Круто на футболе»;
 Арина и Размер projekt — «Апельсиновый сок»;
 Ольга Стельмах — «Двое на ветру»;
 Ольга Стельмах — «Если ты любишь жизнь»;
 Игорь Корнилов — «Отпускаю ангела»;
 Ласкала — «Весёлое лето»;
 Настя Зудова — «Ты будешь только мой»;
 Мария Неделкова — «Тигрица»;

Песни для сериалов и кинофильмов 
 Телесериал «Татьянин день» — Лолита и Александр Маршал «Две любви»;
 Телесериал «Генеральская внучка» — Олег Воляндо и Ирина Апексимова «Это наша судьба»;
 Телесериал «Хозяйка тайги» — Олег Воляндо «За глубокими озёрами»;
 Телесериал «Собачья работа» — Олег Воляндо «Дворик»;
 Телесериал «Любовь слепа» — Марина Могилевская «Миражи», «Романс»;
 Телесериал «Ради тебя» — Екатерина Семёнова «На моей руке»;
 Телефильм «Нарочно не придумаешь» — Екатерина Семёнова «Ливни»;
 Телефильм «Целуют всегда не тех» — Оксана Байрак «Только с тобой»;
 Телесериал «Красота требует жертв» — Екатерина Семёнова «Глоток любви»;

Ссылки 
 Официальный сайт Юлии Старостиной
 В контакте Юлии Старостиной
 Реестр произведений Старостиной Юлии на сайте РАО
 Страница Юлии Старостиной на Discogs (Поиск музыки на CD)
 Реестр произведений Старостиной в ПМИ

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Москве
Поэты-песенники России
Поэтессы
Поэты по алфавиту
Родившиеся в 1975 году
Фехтовальщики СССР
Фехтовальщики России